Дифенилацетиленбис(трифенилфосфин)платина — металлоорганическое соединение
платины
с формулой Pt(CHC≡CCH)[P(CH)],
кремовые кристаллы.

Получение 
 Реакция дихлоробис(трифенилфосфин)платины и дифенилацетилена в присутствии гидразина:

Физические свойства 
Дифенилацетиленбис(трифенилфосфин)платина образует кремовые кристаллы
триклинной сингонии,
пространственная группа P 1,
параметры ячейки a = 1,132 нм, b = 1,583 нм, c = 1,334 нм, α = 112,85°, β = 113,43°, γ = 83,66°.

Устойчив на воздухе.

Не растворяется в спиртах и эфире.
Растворяется в бензоле и дихлорметане.

Литература 
 

Фосфорорганические соединения
Платинаорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения